Erich Bethe ist der Name folgender Personen:

 Erich Bethe (1863–1940) war ein deutscher klassischer Philologe
 Erich Bethe (Stifter) (* 1940) ist ein deutscher Industriekaufmann, Unternehmer und Mäzen